

Котари — село в гміні Панкі Клобуцького повіту Сілезького воєводства

Котари – населений пункт в Загребській жупанії у складі міста Самобор